Por San Carlos puede entenderse:

 San Carlos Borromeo (1538-1584), obispo de Milán;
 San Carlos de Sezze (1613-1670), fraile franciscano italiano;

Accidentes geográficos 

 el estrecho de San Carlos, estrecho en las Islas Malvinas;
 la  isla de San Carlos, en Venezuela;
 el río San Carlos, en Costa Rica.

Arquitectura y edificios 

Castillo de San Carlos de la Barra, isla de San Carlos, Venezuela;
 Castillo de San Carlos Borromeo, isla de Margarita, Venezuela;
Catedral de San Carlos Borromeo, templo católico en la ciudad de Monterey, Estados Unidos;
Cervecería San Carlos, de San Carlos, Argentina.
Colegio de Cirugía de San Carlos;
Colegio de San Carlos, nombre del actual Colegio Nacional Buenos Aires entre 1772 y 1810;
Cuartel San Carlos, de Caracas, Venezuela;
Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, La Habana, Cuba;
Fortaleza de San Carlos de Perote, Perote, México;
Fuertes de Santoña, Ciudad de Santoña, España;
Fuerte de San Carlos de Barrancas, de Pensacola, Estado de Florida, Estados Unidos;
Fuerte San Carlos (Ancud), isla de Chiloé, Chile;
Fuerte San Carlos, de La Guaira, Venezuela;
 Fuerte San Carlos, isla de Amelia, Estado de Florida, Estados Unidos;
Hospital militar de San Carlos, hospital de San Carlos, Cádiz, España;
Misión de San Carlos Borromeo de Carmelo, templo católico en la ciudad de Monterey, Estados Unidos;
Palacio de San Carlos, de Bogotá, Colombia.

Educación 

 Universidad de San Carlos de Guatemala;
 Glorioso Colegio Nacional de San Carlos , institución educativa en Puno, Perú.

Deportes 

Asociación Deportiva San Carlos, club de fútbol de Costa Rica;
Club Atlético San Carlos, club de fútbol de Uruguay.

Divisiones administrativas

Argentina 

 San Carlos de Bolívar, localidad del partido de Bolívar, Provincia de Buenos Aires;
 San Carlos, localidad del partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires;
 San Carlos, localidad del partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires;
 Paraje San Carlos, localidad de la Provincia del Chaco;
 San Carlos Minas, localidad de la Provincia de Córdoba;
 San Carlos, localidad de la Provincia de Corrientes;
 el departamento San Carlos, división administrativa de la provincia de Mendoza;
 San Carlos, localidad de la Provincia de Mendoza;
 San Carlos de Bariloche, ciudad de la Provincia de Río Negro;
 el departamento San Carlos, división administrativa de la Provincia de Salta;
 San Carlos, localidad de la Provincia de Salta;
 San Carlos Centro, localidad de la Provincia de Santa Fe;
 San Carlos Norte, localidad de la Provincia de Santa Fe;
 San Carlos Sud, localidad de la Provincia de Santa Fe;
 Empalme San Carlos, localidad de la Provincia de Santa Fe;
 San Carlos, localidad de la Provincia de Santiago del Estero;

Bolivia 

 San Carlos, municipio en la provincia de Ichilo en el departamento de Santa Cruz

Brasil 

 São Carlos, municipio de São Paulo;

Chile 

 San Carlos, ciudad de la Región de Ñuble;
 San Carlos, comuna de la Región de Ñuble;
 San Carlos de Chiloé, antiguo nombre de la comuna de Ancud;
 Departamento de San Carlos, antigua división administrativa en la provincia de Ñuble;
 San Carlos de Apoquindo, barrio de Santiago de Chile.

Colombia 

 San Carlos, municipio en el departamento de Antioquia;
 San Carlos, municipio en el departamento de Córdoba;
 San Carlos de Guaroa, municipio en el departamento del Meta;

Costa Rica 

 Cantón de San Carlos, división administrativa en la provincia de Alajuela;

El Salvador 

 San Carlos, municipio en el departamento de Morazán;

España 

 San Carlos de la Rápita, localidad de Tarragona, Cataluña;
 Villanueva de San Carlos, localidad de Ciudad Real, Castilla-La Mancha);
 Pueblecito de San Carlos, localidad de Ibiza, Islas Baleares;
 San Carlos, barrio de Málaga, Andalucía;
 San Carlos Condote, barrio en la ciudad de Málaga, Andalucía;
 San Carlos del Valle, localidad de Ciudad Real, Castilla-La Mancha;
 Villarreal de San Carlos, localidad de Cáceres, Extremadura);
 San Carlos Minas, localidad de Córdoba, Andalucía;
 Jardines de San Carlos, localidad de La Coruña, Galicia;
 Población militar de San Carlos, barrio de San Fernando, Cádiz, Andalucía;

Estados Unidos 

 San Carlos, ciudad en el condado de San Mateo, California;
 San Carlos, barrio de San Diego, California;
 El Presidio de San Carlos de Monterrey, antiguo nombre de la primera capital de California la actual Monterey, California;
 San Carlos Park, pueblo de Florida;

Filipinas 

 San Carlos, ciudad de la provincia de Pangasinán;

Guatemala 

 San Carlos Sija, municipio de Quetzaltenango;

Guinea Ecuatorial 

 San Carlos de Luba, ciudad de la provincia de Bioko Sur;

México 

 San Carlos, localidad en el Estado de Morelos;
 San Carlos, localidad en el Estado de Sonora;

Nicaragua 

 San Carlos, ciudad del departamento de Río San Juan;

Panamá 

San Carlos, localidad la provincia de Chiriquí;
San Carlos, localidad la provincia de Panamá Oeste;
San Carlos, división administrativa en la provincia de Panamá Oeste;

Perú 

 San Carlos, distrito del departamento de Amazonas;
 San Carlos, capital del distrito homónimo, en el departamento de Amazonas;

República Dominicana 

 San Carlos, sector en el Distrito Nacional;

Uruguay 

 San Carlos, ciudad del departamento de Maldonado;
 Municipio de San Carlos, municipio del departamento de Maldonado.

Venezuela 

 San Carlos, capital del estado Cojedes;
 San Carlos de Río Negro, pueblo del estado Amazonas;
 San Carlos del Zulia, localidad del estado Zulia;
 San Carlos Borromeo de Macuro, pueblo del Estado Sucre.

Parques y plazas 

 Bosque de Protección San Matías-San Carlos, área natural protegida del Perú;

Universidades 

 Universidad de San Carlos de Guatemala,
 Universidad de San Carlos, de Cebú; Filipinas,

Bancos 

 Banco de San Carlos, entidad financiera creada por el rey Carlos III en 1782;

Transporte 

 Estación San Carlos, nombre de estación de trenes.

Otros 

 .